«Стальной демон» (англ. The Devil in Iron) — один из рассказов американского писателя Роберта Говарда о персонаже-варваре Конане из Киммерии. Рассказ был впервые опубликован в августе 1934 года в журнале Weird Tales. За публикацию рассказа Говард получил 115 фунтов.

Сюжет рассказа основан на битве Конана и воскресшего мифического демона. Ввиду заимствований из рассказа Iron Shadows in the Moon и огрехов сюжета, произведение некоторыми исследователями творчества Говарда рассматривается как самое слабое из ранних рассказов этого автора о Конане-варваре.

Описание сюжета 
Лодка рыбака из народа юэтши разбивается о скалы безлюдного острова Ксапур. Потерпевший крушение видит, как по острову бьёт страшный удар молнии. Любопытство гонит рыбака к руинам заброшенного города, где в разбитом склепе он видит удивительно хорошо сохранившегося покойника, на груди которого лежит нож. Рыбак берёт нож, покойник-гигант оживает и ломает грабителю шею.

Джехунгир Ага, наместник Хаваризма, вынашивает план, как убить Конана, предводителя мунган, опустошающих восточные границы империи Туран. Зная, что Конан падок на женскую красоту, он включает в состав туранской делегации, ведущей переговоры с мунганами, прекрасную пленницу Октавию. После этого рыбак юэтши рассказывает Конану, что Октавия сбежала и уплыла на скалистый остров Ксапур. Ага знает, что к острову можно причалить только в одном месте, и ждёт на соседнем острове со своими лучниками появления Конана. Однако Октавия в самом деле сбегает, пересекает вплавь пролив и поднимается в джунгли Ксапура, где попадает в плен к неизвестным.

Ранним утром Конан в одиночку высаживается на остров и в глубине его видит вместо древних развалин обширный каменный город. Варвар проникает за стены, заходит в один из домов и встречает там полусонную девушку, которая принимает его за одного из наёмников, обороняющих город Дагон против юэтши. Она вспоминает, как один из юэтши зарезал её, и погружается в сон. Конан слышит, как за дверью к нему приближается сверхъестественная тварь, находит вход в подземелье и по туннелю выходит к центральному дворцу. В одной из комнат он слышит монолог демона Хозатрала Хела, повелителя Дагона.
 «В Бездне не было жизни, за исключением той, что заключалась во мне», — вещал голос. — «Не было также ни света, ни движения, ни звука. Только побуждение позади и за пределами жизни вело и двигало меня в моём путешествии наверх: слепом, бесчувственном, непреклонном. Я поднимался от эпохи к эпохе, через неизменные слои тьмы»
Тысячи лет назад Хел выполз из Бездны. Его телесная оболочка не поддавалась никакому оружию. В своих странствованиях он нашёл примитивное племя, населяющее остров Ксапур, и стал их богом. Островитяне построили город Дагон и приносили жертвы Хелу. Вскоре на берега моря Вилайет пришло племя юэтши, но они были побеждены и порабощены на целое поколение. Их жрец выковал волшебный нож из метеорита, против которого магия Хела была бессильна. Восставшие юэтши вырезали всех жителей Дагона, жрец не стал убивать Хела, а лишь положил ему нож на грудь, намереваясь использовать угрозу его освобождения в своих целях. Прошли столетия, Дагон рассыпался в прах, потомки юэтши влачили жалкое существование. Один из них польстился на нож и освободил Хела, тот убил освободителя, восстановил город заново и воскресил жителей.

Конан вступает в схватку с Хелом и едва остаётся в живых. Он встречает Октавию и добывает волшебный нож, убив охраняющую его чудовищную змею. Хел выбегает из города, чтобы растерзать подошедших лучников Аги. Вооружённый волшебным ножом, Конан убивает Хела, город Дагон снова превращается в руины. Конан убивает в поединке Агу и обещает Октавии, что сожжёт Хаваризм, чтобы осветить ей дорогу в его палатку.

Адаптации 
По мотивам рассказа Роем Томасом,  и  был выпущен 15-й выпуск журнала комиксов .

Примечания

Ссылки 

 Conan wiki • The Devil in Iron Синопсис, персонажи, место действий и история публикаций
 Conan the Barbarian at AmratheLion.com
 Conan.com: The official website

Рассказы на английском языке
Рассказы 1934 года
Конан
Произведения Роберта Говарда